Груди́нин — русская фамилия. Женская форма Груди́нина.

Известные носители 
 Грудинин, Василий Семёнович (1913—1943) — гвардии сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Грудинин, Павел Николаевич (род. 1960) — российский инженер-механик и юрист, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Кандидат в президенты России на выборах 2018 года.

 Грудинина, Наталья Иосифовна (1918—1999) — русская советская поэтесса и переводчица.

См. также 
 Грудин